Zeltnera är ett släkte av gentianaväxter. Zeltnera ingår i familjen gentianaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gentianaväxter
Zeltnera